Каммерн-им-Лизингталь () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Леобен.  Население составляет 1669 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 58,66 км². Официальный код  —  61106.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Добниг (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 9 мест.
 АНП занимает 6 мест.

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Штирии